Die Basketball-Asienmeisterschaft 1967 (offiziell: FIBA Asia Championship 1967) war die 4. Auflage dieses Turniers und fand vom 21. September bis zum 1. September 1967 in Seoul, Südkorea statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. Die zwei besten Mannschaften qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1968.

Das Turnier wurde im Spielesystem jeder gegen jeden gespielt

Ergebnisse

Endstände 

Die Nationalmannschaften von Philippinen und Südkorea qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1968.

Weblinks 
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1967
Basketballveranstaltung 1967
Asienmeisterschaft 1967
Sportveranstaltung in Seoul